Нижче наведено дискографію американського репера Gucci Mane.

Студійні альбоми

Спільні альбоми

Демо-альбоми 
2001: La Flare

Саундтреки

Компіляції

Міні-альбоми

Мікстейпи

У складі Felix Brothers 
2014: Felix Brothers

Сингли

Власні

Інших виконавців 
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;"
! scope="col" rowspan="2" style="width:18em;" | Назва
! scope="col" rowspan="2" | Рік
! scope="col" colspan="3" | Найвищі чартові позиції
! scope="col" rowspan="2" | Альбом
|-
! scope="col" style="width:3em;font-size:90%;" | США
! scope="col" style="width:3em;font-size:90%;" | USR&B
! scope="col" style="width:3em;font-size:90%;" | USRap
|-
!scope="row"|«Gucci Bandana»(Soulja Boy з участю Gucci Mane та Shawty Lo)
|rowspan="2"|2008
| — || 89 || —
| iSouljaBoyTellem
|-
!scope="row"|«Make tha Trap Say Aye»(OJ da Juiceman з участю Gucci Mane)
| 108 || 22 || 13
| The Otha Side of the Trap
|-
!scope="row"|«Ridiculous»(DJ Drama з участю Gucci Mane, Yo Gotti, Lonnie Mac та OJ da Juiceman)
|rowspan="10"|2009
| — || 104 || —
| Gangsta Grillz: The Album (Vol. 2)
|-
!scope="row"|«Break Up»(Mario з участю Gucci Mane та Sean Garrett)
| 14 || 2 || —
| D.N.A.
|-
!scope="row"|«Boi!»(Mike Jones і Young Problemz з участю Gucci Mane)
| — || 74 || —
| The Voice
|-
!scope="row"|«Self Made»(K. Michelle з участю Gucci Mane)
| — || 89 || —
| Pain Medicine
|-
!scope="row"|«LOL :-)»(Trey Songz з участю Gucci Mane та Soulja Boy)
| 51 || 12 || —
| Ready
|-
!scope="row"|«I Get It In»(Omarion з участю Gucci Mane)
| 83 || 20 || —
| Ollusion
|-
!scope="row"|«Speak French»(Jamie Foxx з участю Gucci Mane)
| — || 90 || —
| Неальбомний сингл
|-
!scope="row"|«Pretty Girls»(Wale з участю Gucci Mane та Weensey)
| — || 56 || —
|Attention Deficit
|-
!scope="row"|«Tip of My Tongue»(Jagged Edge з участю Trina та Gucci Mane)
| — || 51 || —
| Неальбомний сингл
|-
!scope="row"|«Obsessed» (Remix)(Mariah Carey з участю Gucci Mane)
| — || — || —
| Memoirs of an Imperfect Angel
|-
!scope="row"|«O Let's Do It (Remix)»(Waka Flocka Flame з участю Diddy, Rick Ross та Gucci Mane)
|rowspan="8"|2010
| — || — || —
|
|-
!scope="row"|«Steady Mobbin'»(Young Money з участю Gucci Mane)
| 48 || 17 || 6
| We Are Young Money
|-
!scope="row"|«Sponsor»(Teairra Marí з участю Gucci Mane та Soulja Boy)
| 113 || 25 || —
| Неальбомний сингл
|-
!scope="row"|«Countin' Money»(Bun B з участю Gucci Mane та Yo Gotti)
| — || 112 || —
| Trill OG
|-
!scope="row"|«Sex on My Money»(John Brown з участю Gucci Mane)
| — || 69 || —
| Неальбомний сингл
|-
!scope="row"|«I Just Wanna Party»(Yelawolf з участю Gucci Mane)
| — || 109 || —
| Trunk Muzik 0-60
|-
!scope="row"|«For the Hood»(Yo Gotti з участю Gucci Mane)
| — || 86 || —
| Неальбомний сингл
|-
!scope="row"|«Billionaire» (Remix)(Travie McCoy з участю Bruno Mars, T-Pain, One Chance та Gucci Mane)
| — || — || —
| Lazarus
|-
!scope="row"|«Cologne»(John Blu з участю Twista та Gucci Mane)
| 2011
| — || 70 || —
| Неальбомний сингл
|-
!scope="row"|«Black Beatles»(Rae Sremmurd з участю Gucci Mane)
| 2016
| 1 || 1 || 1
| SremmLife 2
|-
!scope="row"|«Fetish»(Selena Gomez з участю Gucci Mane)
| 2017
| 27 || — || —
| Неальбомний сингл
|-
|colspan="14" style="font-size:90%"| «—» означає, що запис не потрапив до чарту.
|}

 Промо-сингли 

 Інші пісні, що потрапили до чартів 

 Гостьові появи 

 2006: «Get Doe» (La Chat з участю All Star Cashville Prince та Gucci Mane)
 2008: «100's, 50's, 20's, 10's» (Gorilla Zoe з уч. Jody Breeze та Gucci Mane)
 2008: «Dangerous» (MJG з уч. 8Ball та Gucci Mane)
 2008: «Everyday» (Tracy T з уч. Gucci Mane)
 2008: «Got 'Em 4 the Lo» (Shawty Lo з уч. Stuntman та Gucci Mane)
 2008: «Icey» (Baby D з уч. Shawty Lo та Gucci Mane)
 2008: «Love for Money» (Willie the Kid з уч. R. Kelly, La the Darkman, Bun B, Flo Rida, Yung Joc, Trey Songz та Gucci Mane)
 2008: «Money» (Gorilla Zoe з уч. Gucci Mane)
 2008: «Put Me in the Freezer» (Shawty Lo за уч. Baby D та Gucci Mane)
 2008: «Shoppin' Spree» (Soulja Boy з уч. Yo Gotti та Gucci Mane)
 2008: «Stunt» (Tracy T з уч. Gucci Mane)
 2008: «The Recipe» (E-40 з уч. Bun B та Gucci Mane)
 2008: «Ucud Gedit» (Nelly з уч. R. Kelly та Gucci Mane)
 2008: «What They Do» (Khia з уч. Gucci Mane)
 2009: «30 Inches» (Remix) (Juicy J з уч. Project Pat та Gucci Mane)
 2009: «Atlanta GA» (Shawty Lo з уч. The-Dream, Ludacris та Gucci Mane)
 2009: «Bang Smack» (Project Pat з уч. Gucci Mane)
 2009: «Haters Got Me Wrong» (Z-Ro з уч. Chris Ward та Gucci Mane)
 2009: «Put Ya Hood Up» (Shawty Lo з уч. Busta Rhymes та Gucci Mane)
 2009: «Smoke» (DJ Drama з уч. Willie the Kid, Lonnie Mac та Gucci Mane)
 2009: «Steady Mobbin» (Young Money з уч. Gucci Mane)
 2009: «Trick'n Off» (Triple C's з уч. Drumma Boy та Gucci Mane)
 2009: «Trunk» (Killer Mike з уч. K. Digga та Gucci Mane)
 2009: «Walking on Ice» (Twista з уч. OJ da Juiceman та Gucci Mane)
 2011: «Animal» (Killer Mike з уч. Gucci Mane)
 2010: «Broom» (Gorilla Zoe з уч. Gucci Mane)
 2010: «Cuffin'» (Cam'ron з уч. U.N. та Gucci Mane)
 2010: «Girl After Girl» (Juicy J з уч. Nicki Minaj та Gucci Mane)
 2010: «MC Hammer» (Rick Ross з уч. Gucci Mane)
 2010: «Party No Mo» (Ludacris з уч. Gucci Mane)
 2010: «Shine Blockas» (Remix) (Big Boi з уч. Bun B, Project Pat та Gucci Mane)
 2010: «Trouble» (RichGirl з уч. Gucci Mane)
 2010: «Whip It Up» (E-40 з уч. YV та Gucci Mane)
 2010: «Why You Up in Here» (Flo Rida з уч. Ludacris, Git Fresh та Gucci Mane)
 2011: «2 Deep» (Waka Flocka Flame з уч. YG Hootie, Frenchie, Wooh da Kid, Ice Burgundy, Lil Capp, Slim Dunkin та Gucci Mane)
 2011: «Clayco» (Cartel MGM з уч. Waka Flocka Flame, Kebo Gotti, Lil Capp та Gucci Mane)
 2011: «Crazy» (Gorilla Zoe з уч. Gucci Mane)
 2011: «I'm on Worldstar» (Drumma Boy за уч. 2 Chainz, Young Buck та Gucci Mane)
 2011: «Me & My Money» (DJ Drama з уч. Gucci Mane)
 2011: «Pill Pop'n» (The Dayton Family з уч. Gucci Mane)
 2011: «Wow» (Game з уч. Gucci Mane)
 2012: «50K» (Waka Flocka Flame з уч. Gucci Mane)
 2012: «A+» (Remix) (Young Dolph з уч. Gucci Mane)
 2012: «All I Know Is the Money» (Big-B з уч. Gucci Mane)
 2012: «Any Many Miny Mo» (Mike WiLL Made It з уч. Future та Gucci Mane)
 2012: «Booked Up» (Young Dolph з уч. Gucci Mane)
 2012: «Brand New» (YC з уч. Gucci Mane)
 2012: «Do a Trick» (Remix) (Travis Porter з уч. Gucci Mane)
 2012: «Do It» (Remix) (Mykko Montana з уч. Nelly, Yo Gotti, Travis Porter, Jeremih, Nitti Beatz та Gucci Mane)
 2012: «Faster» (Young Scooter з уч. Alley Boy та Gucci Mane)
 2012: «He's from the A» (Micole з уч. The-Dream, Roscoe Dash, DJ Drama та Gucci Mane)
 2012: «Hood Like a Zoo» (Chubbie Baby з уч. Young Scooter та Gucci Mane)
 2012: «I Hit That» (Mike WiLL Made It з уч. Juicy J та Gucci Mane)
 2012: «I Want In» (Jadakiss з уч. Sheek Louch та Gucci Mane)
 2012: «I'm the Shit» (Caddy da Don з уч. Stakk Grams та Gucci Mane)
 2012: «Loyal» (Richie Wess з уч. Waka Flocka Flame та Gucci Mane)
 2012: «Make It Look Easy» (Busta Rhymes з уч. Gucci Mane)

 2012: «Mobbin» (Remix) (Maino з уч. Busta Rhymes, Jim Jones, Yo Gotti, Trae tha Truth та Gucci Mane)
 2012: «Money Pile» (Waka Flocka Flame з уч. Yo Gotti, D Dash та Gucci Mane)
 2012: «My Audemars» (DJ Drama з уч. Meek Mill, Birdman та Gucci Mane)
 2012: «My Real Life» (Young Dolph з уч. Gucci Mane)
 2012: «Narcotics» (Juvenile з уч. Young Juve та Gucci Mane)
 2012: «Play with Me» (Bloody Jay з уч. Rocko та Gucci Mane)
 2012: «Pretty Flacko» (Remix) (ASAP Rocky з уч. Waka Flocka Flame, Pharrell та Gucci Mane)
 2012: «Rap Niggaz» (OG Boo Dirty з уч. Rocko та Gucci Mane)
 2012: «Rock Body» (Bobby V з уч. Gucci Mane)
 2012: «Shake Dat» (Verse Simmonds з уч. Red Cafe та Gucci Mane)
 2012: «Shout Out» (Ice Burgandy з уч. Gucci Mane)
 2012: «Sky Diving» (OG Boo Dirty з уч. Young Scooter та Gucci Mane)
 2012: «Standin' on the Couch» (Cartie з уч. Gucci Mane)
 2012: «Telephuck» (Mr. Muthafuckin' eXquire з уч. Gucci Mane)
 2012: «The Curb» (Cash Out з уч. Gucci Mane)
 2012: «Top Chef» (Akon з уч. French Montana та Gucci Mane)
 2012: «Translation» (Cartel MGM з уч. Yo Gotti та Gucci Mane)
 2012: «W.I.L.L.» (DJ Paul з уч. Gucci Mane)
 2012: «We Gone» (OG Boo Dirty з уч. Young Dolph та Gucci Mane)
 2013: «Celebration» (D Dash з уч. Gucci Mane)
 2013: «Colombia» (Remix) (Young Scooter з уч. Rick Ross, Birdman та Gucci Mane)
 2013: «Ea$tside» (Trinidad James з уч. Young Scooter, Alley Boy, Childish Gambino та Gucci Mane)
 2013: «Fell» (Waka Flocka Flame з уч. Young Thug та Gucci Mane)
 2013: «Finesse» (Brinx Billions з уч. Gucci Mane)
 2013: «Going» (Bow Wow з уч. Gucci Mane)
 2013: «Jungle» (Young Thug з уч. Gucci Mane)
 2013: «Make Room» (Remix) (A-Wax з уч. DJ Paul та Gucci Mane)
 2013: «MVP» (Shawty Lo з уч. Rocko та Gucci Mane)
 2013: «MWZC» (DJ Scream з уч. Waka Flocka Flame, Project Pat та Gucci Mane)
 2013: «Nigeria» (Young Thug з уч. PeeWee Longway та Gucci Mane)
 2013: «No Hook» (Trinidad James з уч. Young Snead та Gucci Mane)
 2013: «One Night Sum» (AMG Alliance з уч. Young Snead та Gucci Mane)
 2013: «Pass Around» (Young Scooter з уч. Wale та Gucci Mane)
 2013: «Play wit Dis» (Shawty Lo з уч. Gucci Mane)
 2013: «Project Building» (E-40 з уч. Young Scooter та Gucci Mane)
 2013: «Shooting Star» (Young Thug з уч. PeeWee Longway та Gucci Mane)
 2013: «Sky High» (Jae Millz з уч. Birdman, Khalil та Gucci Mane)
 2013: «Slap» (8Ball з уч. Gucci Mane)
 2013: «Street Lights» (Young Scooter з уч. OJ da Juiceman та Gucci Mane)
 2013: «Work» (Young Scooter з уч. Gucci Mane)
 2013: «You Can Tell» (Rocko з уч. Gucci Mane)
 2014: «1017 Thug3 Intro (Beast Mode)» (Young Thug з уч. Gucci Mane)
 2014: «My Bitches Get Money» (Young Thug з уч. Gucci Mane)
 2014: «Out the Bowl» (Young Thug з уч. Gucci Mane)
 2014: «Private Party» (Drumma Boy з уч. Gucci Mane та Young Dolph)
 2014: «Stop Start» (Mike Will Made-It з уч. Gucci Mane, Chief Keef та PeeWee Longway)
 2014: «Trap» (Remix)(Rich the Kid з уч. Gucci Mane)
 2014: «Yous a Nobody» (Frenchie з уч. Gucci Mane)
 2015: «10 Times» (Freddie Gibbs з уч. Gucci Mane та E-40)
 2015: «Against All Odds» (Waka Flocka Flame з уч. DJ Whoo Kid та Gucci Mane)
 2015: «Ass Everywhere» (Verse Simmonds з уч. Gucci Mane)
 2015: «Freestyle» (Bambino Gold з уч. Gucci Mane та Waka Flocka Flame)</small>
 2015: «Keys» (Deniro Farrar з уч. Gucci Mane, Nacho Picasso та Mack Shine)
 2015: «Lowest» (Rich the Kid з уч. Gucci Mane та OG Maco)
 2015: «M-O-N-E-Y» (Loc Saint з уч. Gucci Mane та Tink)
 2015: «Never Had Shit» (Kevin McCall з уч. Constantine та Gucci Mane)
 2015: «Superstitious» (Main Attrakionz з уч. Gucci Mane)
 2015: «Turn Ya Back» (Rick Ross з уч. Gucci Mane, Meek Mill та Whole Slab)</small>
 2015: «UFC Tap Out» (Busta Rhymes з уч. Waka Flocka Flame та Gucci Mane)
 2016: «Gold Mouth» (Peewee Longway з уч. Gucci Mane)

 Відеокліпи 

 Власні 

 2005: «Icy» (з участю Young Jeezy)
 2007: «Freaky Gurl»
 2007: «My Kitchen»
 2008: «Vette Pass By» (разом з OJ da Juiceman)
 2009: «Bingo» (з уч. Waka Flocka Flame та Soulja Boy)
 2009: «Bricks» (з уч. Yung Ralph та Yo Gotti)
 2009: «Heavy»
 2009: «I Think I Love Her»
 2009: «I Want Her, I Think I Want Her»
 2009: «Lemonade»
 2009: «Photoshoot»
 2009: «Pillz»
 2009: «She Got a Friend» (з уч. Juelz Santana та Big Boi)
 2009: «Spotlight» (з уч. Usher)
 2009: «Stoopid»
 2009: «Street Nigga»
 2009: «Wasted» (з уч. Plies)
 2009: «Worst Enemy»
 2010: «All About the Money» (з уч. Rick Ross)
 2010: «Antisocial» (з уч. Mylah)
 2010: «Boy from the Block»
 2010: «Everybody Looking»
 2010: «Gucci Time» (з уч. Swizz Beatz)
 2010: «Hella Ones»
 2010: «Making Love to the Money»
 2010: «Remember When» (з уч. Ray J)
 2010: «Stove Music» (з уч. Waka Flocka Flame)
 2010: «Trap Talk»
 2010: «Weirdo»
 2010: «What It's Gonna Be»
 2010: «Yelp»
 2011: «24 Hours»
 2011: «Birds of a Feather» (з уч. Rocko)
 2011: «Camera Ready»
 2011: «Cleopatra»
 2011: «Ferrari Boyz» (разом з Waka Flocka Flame)
 2011: «Gucci Two Times»
 2011: «Hard on a Bitch»
 2011: «Hottest Rapper» (з уч. Waka Flocka Flame та Kash)
 2011: «I Don't Love Her» (з уч. Rocko та Webbie)
 2011: «Mouth Full of Golds» (з уч. Birdman)
 2011: «Pacman» (разом з Waka Flocka Flame)
 2011: «She Be Puttin On» (разом з Waka Flocka Flame за уч. OJ da Juiceman)
 2011: «Stevie Wonder» (з уч. Future)
 2011: «This Is What I Do» (з уч. Waka Flocka Flame та OJ da Juiceman)
 2011: «Too Turnt Up» (з уч. Yelawolf)
 2012: «Brought Out Them Racks» (з уч. Big Sean)

 2012: «Bussin' Juugs»
 2012: «Crazy» [Halloween Edition] (з уч. Waka Flocka)
 2012: «Dead Man» (з уч. Young Scooter та Trae the Truth)
 2012: «Face Card»
 2012: «Free Bricks» (разом з Young Scooter)
 2012: «Fuck da World» (з уч. Future)
 2012: «Gas and Mud»
 2012: «Get Lost» (з уч. Birdman)
 2012: «Head Shots» (з уч. Rick Ross)
 2012: «I'm in Love with a White Girl» (з уч. Yo Gotti)
 2012: «Kansas» (з уч. Jim Jones)
 2012: «Let's Get Faded» (разом з V Nasty)
 2012: «Money Habits» (з уч. Young Scooter)
 2012: «North Pole»
 2012: «Okay with Me» (з уч. 2 Chainz)
 2012: «Plane Jane» (Remix) (з уч. T.I. та Rocko)
 2012: «Quiet»
 2012: «Respect Me» (з уч. Rick Ross)
 2012: «Right Now» (з уч. Shawty Lo та Alley Boy)
 2012: «Rollies Up» (з уч. Young Scooter та Waka Flocka Flame)
 2012: «Show Me» (з уч. Jason Caesar)
 2012: «Sometimes»
 2012: «Supa Cocky»
 2012: «Too Damn Sexy» (з уч. Jeremih)
 2012: «Truth»
 2012: «Wish You Would»
 2013: «2 Dope Boyz» (з уч. Chill Will)
 2013: «Break Dance» (з уч. Young Thug)
 2013: «Breakfast» (з уч. Waka Flocka та PeeWee Longway)
 2013: «Choosin & I Wonder»
 2013: «Darker» (з уч. Chief Keef)
 2013: «Guwop» (з уч. Trinidad James)
 2013: «Jackie Chan» (з уч. Migos)
 2013: «Me»
 2013: «Nothin on Ya» (з уч. Wiz Khalifa)
 2013: «Really Ready» (з уч. Young Dolph та Rulet 1017)
 2013: «Scarface»
 2013: «Servin'»
 2013: «Shooters» (з уч. Young Scooter та Yung Fresh)
 2013: «Squad Car» (з уч. Big Bank Black та OG Boo Dirty)
 2013: «Thirsty» (з уч. Trinidad James)
 2013: «Trap House 3» (з уч. Rick Ross)
 2014: «Can't Handle Me» (з уч. Young Scooter та Young Dolph)
 2014: «Good to Me» (з уч. King B)
 2015: «Shit Wouldn't Happen»

 Інших виконавців 

 2009: «Gucci Bandanna» (Soulja Boy з участю Shawty Lo та Gucci Mane)
 2009: «Obsessed (Remix)» (Mariah Carey за уч. Gucci Mane)
 2010: «Freeze Me» (Young Dro за уч. T.I. та Gucci Mane)
 2010: «I Got Em» (Drumma Boy за уч. Gucci Mane та J.Futuristic)
 2010: «I Just Wanna Party» (Yelawolf за уч. Gucci Mane)
 2010: «Pretty Girls» (Wale за уч. Gucci Mane та Weensey з Backyard Band)
 2010: «She Geeked» (Sean Garrett за уч. Tyga та Gucci Mane)
 2010: «Tip of My Tongue » (Jagged Edge за уч. Gucci Mane та Trina)
 2011: «Aint Doin It Right» (Young Dose за уч. Gucci Mane)
 2011: «Fast Lane» (Dirty Dave за уч. Slycka Slyck, Lil Ru та Gucci Mane)
 2011: «Goin Ham» (Dirty Dave за уч. Gucci Mane)
 2011: «I'm on Worldstar» (Drumma Boy за уч. 2 Chainz, Gucci Mane та Young Buck)        
 2011: «Madonna» (PBZ за уч. Gucci Mane)
 2011: «Pretty» (Natasha Mosley за уч. Gucci Mane)
 2012: «77 Birds» (Young Scooter за уч. Gucci Mane)
 2012: «A-Plus» (Young Dolph за уч. Gucci Mane)
 2012: «Colors» (Yo Gotti за уч. Juelz Santana та Gucci Mane)
 2012: «Hey Haterz» (DJ Technology за уч. Gucci Mane)

 2012: «Hood Rich Anthem» (DJ Scream за уч. 2 Chainz, Future, Waka Flocka, Yo Gotti та Gucci Mane) 
 2012: «Knock Em Down» (Kafani за уч. Gucci Mane та Bobby V)
 2012: «M.V.P.» (Shawty Lo за уч. Rocko та Gucci Mane)
 2012: «Shake Dat» (Verse Simmonds за уч. Red Cafe та Gucci Mane) 
 2012: «So Exotic» (Young A за уч. Gucci Mane)
 2012: «The Curb» (Cash Out за уч. Gucci Mane)
 2012: «Throwin Racks» (Yung Dred за уч. Gucci Mane та Richie Wess)
 2012: «Young A» (Young A за уч. Gucci Mane та Tay Don) 
 2013: «Bodies» (Tim Savage за уч. Gucci Mane)
 2013: «Boss Shit» (Gage Gully за уч. Gucci Mane та Young Scooter)
 2013: «Colombia (Remix)» (Young Scooter за уч. Rick Ross, Gucci Mane та Birdman)
 2013: «Dennis Rodman» (Migos за уч. Gucci Mane)
 2013: «Get Money» (DC за уч. Gucci Mane) 
 2013: «I'm About This Life» (Young Don за уч. Gucci Mane)
 2013: «Street Lights» (Young Scooter за уч. Gucci Mane та OJ da Juiceman)
 2013: «Trapped Out» (Chicago Santana за уч. Gucci Mane та Young Dolph)
 2013: «We Gone» (OG Boo Dirty за уч. Gucci Mane та Young Dolph)
 2013: «Work» (Young Scooter за уч. Gucci Mane)
 2015: «Again» (Young Thug за уч. Gucci Mane)

 Примітки 

 A  На The Green Album, The Purple Album та Brick Factory 3 Gucci Mane присутній лише на кількох треках і фактично виступає в ролі презентувальника й укладача мікстейпів.
 B  «Icy» не потрапив до Billboard Hot 100, натомість він посів 5-ту сходинку Bubbling Under Hot 100 Singles, що є 25-пісенним розширенням Hot 100.
 C  «Gucci Time» не потрапив до Billboard Hot 100, натомість він посів 4-ту сходинку Bubbling Under Hot 100 Singles, що є 25-пісенним розширенням Hot 100.
 D  «Make tha Trap Say Aye» не потрапив до Billboard Hot 100, натомість він посів 8-му сходинку Bubbling Under Hot 100 Singles, що є 25-пісенним розширенням Hot 100.
 E  «Ridiculous» не потрапив до Hot R&B/Hip-Hop Songs, натомість він посів 4-ту сходинку Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles, що є 25-пісенним розширенням Hot R&B/Hip-Hop Songs.
 F  «Sponsor» не потрапив до Billboard'' Hot 100, натомість він посів 21-шу сходинку Bubbling Under Hot 100 Singles, що є 25-пісенним розширенням Hot 100.
 G  «Countin' Money» не потрапив до Hot R&B/Hip-Hop Songs, натомість він посів 12-ту сходинку Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles, що є 25-пісенним розширенням Hot R&B/Hip-Hop Songs.
 H  «I Just Wanna Party» не потрапив до Hot R&B/Hip-Hop Songs, натомість він посів 9-ту сходинку Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles, що є 25-пісенним розширенням Hot R&B/Hip-Hop Songs.
 I  «Pillz» не потрапив до Hot R&B/Hip-Hop Songs, натомість він посів 3-тю сходинку Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles, що є 25-пісенним розширенням Hot R&B/Hip-Hop Songs.
 J  «I'm a Dog» не потрапив до Hot R&B/Hip-Hop Songs, натомість він посів 8-му сходинку Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles, що є 25-пісенним розширенням Hot R&B/Hip-Hop Songs.
 K  «Bricks» не потрапив до Hot R&B/Hip-Hop Songs, натомість він посів 19-ту сходинку Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles, що є 25-пісенним розширенням Hot R&B/Hip-Hop Songs.
 L  «Photoshoot» не потрапив до Hot R&B/Hip-Hop Songs, натомість він посів 18-ту сходинку Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles, що є 25-пісенним розширенням Hot R&B/Hip-Hop Songs.
 M  «Shine Blockas» не потрапив до Hot R&B/Hip-Hop Songs, натомість він посів 23-тю сходинку Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles, що є 25-пісенним розширенням Hot R&B/Hip-Hop Songs.
 N  «Sex In Crazy Places» не потрапив до Hot R&B/Hip-Hop Songs, натомість він посів 22-гу сходинку Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles, що є 25-пісенним розширенням Hot R&B/Hip-Hop Songs.
 O  «Up In My Heart» не потрапив до Hot R&B/Hip-Hop Songs, натомість він посів 2-гу сходинку Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles, що є 25-пісенним розширенням Hot R&B/Hip-Hop Songs.
 P  «Atlanta Zoo» не потрапив до Hot R&B/Hip-Hop Songs, натомість він посів 15-ту сходинку Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles, що є 25-пісенним розширенням Hot R&B/Hip-Hop Songs.
 Q  «911 Emergency» не потрапив до Hot R&B/Hip-Hop Songs, натомість він посів 15-ту сходинку Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles, що є 25-пісенним розширенням Hot R&B/Hip-Hop Songs.
 R  «Freeze Me» не потрапив до Hot R&B/Hip-Hop Songs, натомість він посів 14-ту сходинку Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles, що є 25-пісенним розширенням Hot R&B/Hip-Hop Songs.
 S  «Haterade» не потрапив до Hot R&B/Hip-Hop Songs, натомість він посів 22-гу сходинку Bubbling Under R&B/Hip-Hop Songs, що є 25-пісенним розширенням Hot R&B/Hip-Hop Songs.
 T  «Watch Me Do My Thang» не потрапив до Hot R&B/Hip-Hop Songs, натомість він посів 24-ту сходинку Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles, що є 25-пісенним розширенням Hot R&B/Hip-Hop Songs.
 U  «I Don't Love Her» не потрапив до Hot R&B/Hip-Hop Songs, натомість він посів 2-гу сходинку Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles, що є 25-пісенним розширенням Hot R&B/Hip-Hop Songs.
 V  «Handle'n My Business» не потрапив до Hot R&B/Hip-Hop Songs, натомість він посів 24-ту сходинку Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles, що є 25-пісенним розширенням Hot R&B/Hip-Hop Songs.
 W  «Madonna» не потрапив до Hot R&B/Hip-Hop Songs, натомість він посів 3-тю сходинку Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles, що є 25-пісенним розширенням Hot R&B/Hip-Hop Songs.
 X  «Plain Jane» не потрапив до Hot R&B/Hip-Hop Songs, натомість він посів 10-ту сходинку Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles, що є 25-пісенним розширенням Hot R&B/Hip-Hop Songs.

Посилання 

Gucci Mane
Gucci Mane